Михаи́л Григо́рьевич Петро́в (1938 — 2015) — , лауреат премии им. Н. Островского ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР (1982), Союза писателей РСФСР (1989).

Биография 
Родился 29 ноября 1938 года в с. Чередово Омской области, окончил Литературный институт имени А. М. Горького (1978). Первая публикация в 1963 году. Член СП СССР (1983).

С 1967 с перерывами живёт в Твери, работал в молодежной газете «Смена» (1967—1977), заведовал литературной частью Театра юного зрителя (1978—1980), в отделе публицистики журнала «Наш современник» (1991—2002).

Был членом общественного совета журнала «Литературная учёба» и еженедельника «Литературная Россия».

Как писатель Петров развивается в русле «деревенского направления».

Книга Петрова «Сны золотые» (1985) переведена на венгерский язык.

В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

С 1991 по 2002 год Петров — редактор и издатель литературно-художественного и историко-публицистического журнала «Русская провинция». В 1996 году коллектив журнала «Русская провинция» стал лауреатом литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Выходил 4 раза в год. Последний номер журнала вышел в 2002 году, всего — более 40 номеров.

В одноименном издательстве выходили книги местных авторов, в том числе в поэтической серии «Поэты Русской провинции».

Михаил Петров скончался 21 мая 2015 года после продолжительной болезни.

Книги Михаила Петрова 
 Иван Иванович. — М, 1983.
 Сны золотые. М. — 1985.
 Затяжная весна. М. — 1986.
 На осеннем ветру. М. — 1991.
 На пустыре. Тверь. — 2000.
 Отвергнутый камень. Тверь. — 2003.
 Скульптор Иван Абаляев: Очерк. — Тверь, 2004.
Cancer и другие истории. Рассказ. Повести. — Тверь, 2009.
 Вотчина или Отечество?.. — Тверь, 2012.
 Вортеп о Вокичьлапе. — Тверь, 2012.
 Мост через бездну. — Тверь, 2014.
Ярчук. Рассказы. Повесть. — Тверь, 2016.

Литература 
 Михайлов Н. В пригородном поезде // Литературная газета. — 1980. — 16 января
 Куницын В. От человека к человеку // Литературная учёба. — 1984. — № 4
 Еременко В. Самолучший журнал // Литературная Россия. — 1997. — 31 января
 Басинский П. Эстетический пейзаж русской провинции: В Твери издается о-очень красивый литературный журнал… // Литературная газета. — 1997. — 26 февр.
 Кузьмин В. Михаил Петров: «…У нас с властью разные устои» // Тверская Жизнь. — 1999. — 16 окт.

Ссылки 
 Петров М. Великий читатель (рецензия на книгу «Литературные беседы» Георгия Адамовича)  // Новая литературная Тверь. 2000, № 1
 Страница Михаила Петрова на сайте Тверской областной библиотеки, полные тексты некоторых произведений и исследований

Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Тверская область
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»